Мірам — німецьке прізвище
 Мірам Геннадій Едуардович (1940) — філолог, перекладач, професор Київського університету
 Мірам Едуард Ернестович (1811–1877) — анатом, фізіолог, професор Київського університету